Die SSA Global Windy City Open 2006 fanden vom 16. bis 24. Januar 2006 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Es war mit 100.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war John White, der in diesem Jahr im Viertelfinale ausschied. Er unterlag David Palmer, der das Turnier mit einem Finalsieg gegen Jonathon Power für sich entschied. Das Endspiel endete mit 11:5, 5:11, 11:8, 9:11 und 12:10 für Palmer.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2006